{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (80901) - || 2000 DY55 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80902) - || 2000 DA56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80903) - || 2000 DD56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80904) - || 2000 DO56 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80905) - || 2000 DC58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80906) - || 2000 DK58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80907) - || 2000 DS58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80908) - || 2000 DF59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80909) - || 2000 DL59 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80910) - || 2000 DL60 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80911) - || 2000 DT60 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80912) - || 2000 DA62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80913) - || 2000 DK62 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80914) - || 2000 DE63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80915) - || 2000 DK63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80916) - || 2000 DF65 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80917) - || 2000 DN67 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80918) - || 2000 DY67 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80919) - || 2000 DG68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80920) - || 2000 DV69 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80921) - || 2000 DA70 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80922) - || 2000 DF70 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80923) - || 2000 DF73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80924) - || 2000 DJ73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80925) - || 2000 DR73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80926) - || 2000 DG74 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80927) - || 2000 DJ74 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80928) - || 2000 DL75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80929) - || 2000 DM75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80930) - || 2000 DV75 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80931) - || 2000 DX76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80932) - || 2000 DK78 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80933) - || 2000 DQ78 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80934) - || 2000 DM79 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80935) - || 2000 DZ79 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80936) - || 2000 DS80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80937) - || 2000 DU80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80938) - || 2000 DA83 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80939) - || 2000 DS85 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80940) - || 2000 DD86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80941) - || 2000 DN86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80942) - || 2000 DX87 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80943) - || 2000 DX89 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80944) - || 2000 DN92 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80945) - || 2000 DN93 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80946) - || 2000 DX94 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80947) - || 2000 DZ95 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80948) - || 2000 DE96 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80949) - || 2000 DG96 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80950) - || 2000 DJ96 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80951) - || 2000 DK96 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80952) - || 2000 DF98 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80953) - || 2000 DK98 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80954) - || 2000 DZ98 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80955) - || 2000 DL101 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80956) - || 2000 DV101 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80957) - || 2000 DL104 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80958) - || 2000 DM104 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80959) - || 2000 DK105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80960) - || 2000 DE106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80961) - || 2000 DU106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80962) - || 2000 DX107 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80963) - || 2000 DZ108 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80964) - || 2000 DM109 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80965) - || 2000 DE111 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80966) - || 2000 DP111 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80967) - || 2000 DV111 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80968) - || 2000 DK112 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80969) - || 2000 DL112 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80970) - || 2000 DS112 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80971) - || 2000 DX114 || 27 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80972) - || 2000 DM116 || 25 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (80973) - || 2000 EQ || 3 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80974) - || 2000 ER || 3 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (80975) - || 2000 EX1 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80976) - || 2000 EK3 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80977) - || 2000 EE7 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80978) - || 2000 EG8 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80979) - || 2000 EX8 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80980) - || 2000 EV9 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80981) - || 2000 EK10 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80982) - || 2000 EU12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80983) - || 2000 EV12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80984) Santomurakami || 2000 EO15 || 6 maart 2000 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (80985) - || 2000 EN16 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80986) - || 2000 EM17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80987) - || 2000 EN17 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80988) - || 2000 EK19 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80989) - || 2000 EC23 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80990) - || 2000 ER23 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80991) - || 2000 ES24 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80992) - || 2000 EK25 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (80993) - || 2000 EY26 || 7 maart 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| (80994) - || 2000 ES27 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80995) - || 2000 ED28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80996) - || 2000 ER28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80997) - || 2000 EH29 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80998) - || 2000 EJ29 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (80999) - || 2000 EZ29 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81000) - || 2000 ED31 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten